Martens bezeichnet:
 Martens (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Martens (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Martens’sche Klausel, Grundsatz des humanitären Völkerrechts
 Dr. Martens, eine Schuhserie
 Martens Peak, Berggipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Maartens
 Maertens
 Marten